Westerode bezeichnet
 Westerode (Duderstadt), einen Stadtteil von Duderstadt in Niedersachsen
 Westerode (Bad Harzburg), einen Stadtteil von Bad Harzburg in Niedersachsen
 Westerode (Greven), eine Bauerschaft in der Stadt Greven in Nordrhein-Westfalen
 Westerode (Nordwalde), eine Bauerschaft in der Gemeinde Nordwalde in Nordrhein-Westfalen
 Westerode, Wengerod, Wüstung in Hessen